Tuzla (türkisch für „Saline“, „Salzbergwerk“ oder „Salzgarten“) steht für:

Orte in Bosnien und Herzegowina:
 Tuzla, Stadt
 Flughafen Tuzla
 Kanton Tuzla

Orte in Rumänien:
 Tuzla (Constanța), Gemeinde
 Flugplatz Tuzla

Sonstige Orte:
 Tusly (Bilhorod-Dnistrowskyj), Ort in der Ukraine
 Enkomi/Tuzla (), Ort auf Zypern
 Tuzla (Istanbul), Landkreis der Provinz Istanbul sowie ein Stadtteil von Istanbul
 Tuzla (Ayvacık), Dorf im türkischen Bezirk Ayvacık der Provinz Çanakkale

Siehe auch:
 Tusla, Insel in der Straße von Kertsch